Tadeusz Maj (1918–1980) – żołnierz kampanii wrześniowej, dowódca 2 Brygady AL „Świt”, zastępca dowódcy III Obwodu Armii Ludowej, pułkownik Wojska Polskiego
 Tadeusz Maj (1916–2013) – kapral Polskich Sił Powietrznych, weteran kampanii wrześniowej i walk o Tobruk
 Tadeusz Maj (1924–1995) – dr nauk rolniczych, działacz ZSL, poseł na Sejm PRL